Станом на 2010 рік число округів штату Махараштра становить 35.

Список округів 

Округи штату Махараштра